Бобро́во () — посёлок в составе Княжицкого сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Никитиничи, Бобровичи, Прокшеничи.

Население 
 1999 год — 9 человек
 2010 год — 5 человек

См. также 
 Княжицкий сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района